Muromzewo () ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 einer Siedlung städtischen Typs (und Rajonverwaltungszentrum) in der Oblast Omsk, siehe Muromzewo (Omsk)
 eines Dorfes in der Oblast Kaluga, siehe Muromzewo (Kaluga)
 eines Dorfes in der Oblast Wladimir, siehe Muromzewo (Wladimir)
sowie
 eines Rajons in der Oblast Omsk, siehe Rajon Muromzewo